Галерта је слузав омотач алги, сачињен од угљених хидрата, који омогућава формирање лажних колонија или причвршћивање за подлогу.

Алге